Stolzeneck kann stehen für:

 Stolzeneck (Neuenstein), Weiler im Stadtteil Kleinhirschbach von Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Burg Stolzeneck, Burgruine über dem Neckartal vor Rockenau, Stadt Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, auf der Gemeindegemarkung von Neunkirchen, Neckar-Odenwald-Kreis, beide in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Stolzenfels